Gneu Corneli Escipió Asina, cònsol el 260 aC i el 254 aC 
 Gneu Corneli Escipió Calb, germà de Publi Corneli Escipió (cònsol 218 aC)
 Gneu Corneli Escipió Hispal, diversos personatges